Mathilde Jacob peut désigner :
 Mathilde Jacob (1873-1943), personnalité politique allemande ; 
 Mathilde Jacob (1848-1928), écrivaine française.